Марк Розенталь:  — американский предприниматель.
 Розенталь, Марк Дэвид — американский сценарист и кинорежиссёр.
  (Розсавёльдьи; 1787—1848) — венгерский скрипач и композитор.
  — американский певец и автор песен.
 Розенталь, Марк Моисеевич (1906—1975) — советский философ.